Oldenbourg steht für:

 R. Oldenbourg Verlag, ein Buch- und Zeitschriftenverlag

Oldenbourg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Oldenbourg (1888–1941), deutscher Verleger
 Helmut Oldenbourg (1892–1957), deutscher Offizier und SA-Führer
 Johannes Oldenbourg (* 1944), deutscher Verleger

Wilhelm Oldenbourg (1875–1960), deutscher Verlagsbuchhändler